Тупицыно — деревня в Сокольском районе Вологодской области на реке Бохтюга.

Входит в состав Архангельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Архангельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 16 км, до центра муниципального образования Архангельского — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Корякино, Архангельское, Погорелка, Фокино.

По переписи 2002 года население — 11 человек.

Примечания

Ссылки 
 Тупицыно в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)